

Matematica e fisica 
Scalare – quantità descritta da un solo numero. 
Scalare – elemento di un corpo (o di un campo), associato agli spazi vettoriali costruiti su quel corpo attraverso l'operazione di moltiplicazione. 
Prodotto scalare – operazione binaria tra due vettori che restituisce uno scalare. In generale, operazione definita in uno spazio vettoriale a valori nel campo (o corpo) sottostante.

Zoologia 
 Scalare – pesce d'acqua dolce originario del Sud America appartenente alla famiglia dei Ciclidi.